Oceania Handball Nations Cup 2006, var det andet officielle oceaniske håndboldmesterskab for herrer. Det blev afholdt fra den 25.-27. maj, 2006 i Australien. Alle kampene blev spillet i Sydney Olympic Park Sports Centre. Fire hold deltog i turneringen , ,  og . Turneringen blev spillet i robin-systemet hvor anden og tredje runde, foregik i en kamp på den samme dag.  fik en pris for bedste sportsånd under turneringen.

Gruppe

Kampe

Placeringer

Eksterne henvisninger 
 Uofficiel hjemmeside 
 Turneringen hos todor66.com 

Håndbold i 2006
2006
Håndbold i Australien
Sport i Sydney